Separadi – centro abitato del distretto di Lənkəran, in Azerbaigian
 Separadi – centro abitato del distretto di Yardımli, in Azerbaigian